Mégamix (ou Megamix) peut signifier :

 Mégamix, remix basé sur l'idée d'un collage musical et sonore, combinant des éléments de différents morceaux musicaux pour créer un ensemble unitaire à part entière d'environ  approximativement ;
 Mégamix, une émission de télévision belge de la fin du  ;
 Megamix, chanson de Basshunter sorti le 2008.